Balakirew bzw.  steht für:

 Mili Alexejewitsch Balakirew (1837–1910), russischer Komponist
 Wladimir Fjodorowitsch Balakirew (* 1933), sowjetischer Metallurg
 (6777) Balakirev, Asteroid des Hauptgürtels
 Balakirew-Gletscher, vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel